Infiniti G — компактный престижный автомобиль, выпускавшийся подразделением Nissan Infiniti с 1990 по 2013 года, кроме отрезка времени с 1996 по 1998 год. Первые 2 поколения автомобиля основывались на Nissan Primera, начиная с третьего это были японские Nissan Skyline, переделанные для западного рынка. До модели G Infiniti не выпускали среднеразмерные автомобили. В 2013 году название G было заменено на Q50 для седана и Q60 для купе и кабриолета.


Первое поколение 

В 1989 году Nissan решили выйти на рынок США с люксовой линейкой автомобилей, чтобы соперничать с Honda, которая создала Acura ещё в 1986, и Toyota, которая в том году создала Lexus. Для этого компания создала подразделение Infiniti. Одной из трёх первых моделей, созданных на базе автомобилей Nissan, стал седан Infiniti G20 P10. Это был ребеджированный и улучшенный Nissan Pulsar GTI-R, начавшийся выпускаться в том же году. Он был показан на автосалоне в Нью-Йорке-1989 и начал производиться 10 июля 1990 года как автомобиль 1991 модельного года.

Двигатель и оснащение 

Выбора в двигателях не было — это был единственный 2-литровый бензиновый четырёхцилиндровый рядный агрегат с моделей Nissan Sentra и Nissan 200SX. На выбор была 5-ступенчатая механическая или 4-ступенчатая автоматическая коробки передач. Передняя подвеска была трёхрычажной, для задней была выбрана необычная схема — стойки Макфёрсон.

В стандартной комплектации были дисковые тормоза с ABS, противоугонная система, электропривод зеркал, стёкол и замков, аудиосистема Bose, круиз-контроль, кондиционер, а также кожаные руль и рычаг переключения передач. Комплектация повыше имела кожаные сиденья, обогрев зеркал, электропривод окна на крыше, а в высшей комплектации были электропривод сидений и бесключевой доступ в салон. Также было 2 пакета опций — Touring и Sport, имевшие спортивный салон и экстерьер (спойлер).

Рестайлинг 

Первый рестайлинг автомобиль получил в 1993 году, когда двойные подушки безопасности были заменены ремнями безопасности, боковые молдинги стали окрашиваться в цвет автомобиля, появилось 6 динамиков аудиосистемы, а кожаный салон и бесключевой доступ вошли в стандартную комплектацию.

В 1994 году произошёл второй рестайлинг, включавший новую хромированную решётку радиатора и бо́льшие колёсные диски 195/65R14. Тогда же появился пакет опций Touring.

Последний седан был выпущен 19 июля 1996 года, вместо него было решено выпускать Infiniti I30. Всего было выпущено 92 599 автомобилей.

Второе поколение 

Второе поколение появилось в 1998 году и претерпело несколько небольших изменений: задняя подвеска Макферсона была заменена на полузависимую балку с механизмом Скотта—Рассела, взятую с подвески  Nissan Maxima тех годов (такие же схемы получили модели 300ZX и Skyline GT-R Nissan; передняя не изменилась), было изменено перераспределение веса автомобиля (61% спереди/39% сзади), также изменились размерные характеристики кузова и внешний вид автомобиля. Внутреннее оснащение стало лучше: в стандартной комплектации появились климат-контроль, кожаные сидения, плеер double-DIN Bose, бесключевой доступ, люк на крыше, боковые подушки безопасности. По прежнему остался пакет Touring со спортивными сидениями и 12-спицевыми колёсами. Вместе с рестайлинговыми автомобилями было выпущено 47 933 автомобиля.
 Размерность колёс — 195 / 65 / R15; 205 / 60 / R16
 Подвеска — независимая, трёхрычажная пружинная спереди и полунезависимая балка сзади
 Тормоза — дисковые вентилируемые

Рестайлинг 

Рестайлинг произошёл в 2000 году: мотор стал мощнее на 5 лошадиных сил, появился иммобилайзер, боковые зеркала получили антиослепляющее покрытие во всех комплектациях. Также появился пакет Sport с двухцветными сидениями, 16-дюймовыми колёсами и почти незаметными изменениями экстерьера и интерьера (в остальном он не отличался от пакета Touring).

Третье поколение 

Третье поколение было анонсировано в июне 2001 года и появилось в продаже в начале 2002 года. Впервые появился не только седан, но и купе. Оно, в отличие от предыдущего поколения, имело мало общего с оригинальным автомобилем. Оно получило новую платформу Nissan FM («Front Midship»), в которой двигатель разворачивался на 90 градусов и немного отодвигался назад, что, в свою очередь, положительно сказалось на развесовке автомобиля (52% спереди/48% сзади). Уже в 2003 году автомобиль стал автомобилем года по версии журнала Motor Trend, попал в десятку лучших автомобилей журнала Car and Driver и был номинирован на звание автомобиля года в Северной Америке.

Как и для предыдущих поколений, для третьего был доступен только 1 двигатель: новый 3,5-литровый бензиновый мотор мощностью 260 л. с.. Появились новые коробки передач: 6-ступенчатая механическая и 5-ступенчатая автоматическая от Aisin-Warner. Впервые появился управляемый полный привод ATTESA E-TS (автомобили с полным приводом назывались G35X), который равномерно распределял мощность на обе оси при ускорении и полностью отдавал всю мощность на заднюю ось при равномерном движении. Всего был выпущен 305 641 автомобиль третьего поколения.
 Размерность колёс — 215 / 55 / R17; 205 / 65 / R16
 Подвеска — независимая, многорычажная пружинная спереди и двухрычажная сзади
 Тормоза — дисковые вентилируемые

Рестайлинги 

Автомобиль претерпел два рестайлинга: в 2005 и в 2006 году. После рестайлинга 2005 года автомобиль слегка изменился в интерьере, также увеличилась мощность до 286 и 302 л. с. в зависимости от коробки передач. В 2006 году изменились передние фары, бампер и ещё несколько небольших деталей кузова. Также появился Bluetooth для возможности подключения телефона для опции «Hands-free».

Четвёртое поколение 

Производство седана четвёртого поколения было начато в сентябре 2006 года. В июне 2007 года в серию было запущено купе. Спустя 2 года был представлен кабриолет.

Изначально седан предлагался с двигателем 3,5 литра с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач или с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Купе оснащалось двигателем 3,7 литра с тем же выбором коробок передач. Для версий с механической коробкой передач существовал спортивный пакет. С 2009 года на седан стал устанавливаться двигатель 3,7 литра. В том же году 5-ступенчатая автоматическая коробка передач была заменена на 7-ступенчатую. В конце 2010 года для седана стал предлагаться двигатель 2,5 литра.
 Размерность колёс — 225 / 55 / R17; 245 / 45 / R18
 Подвеска — независимая, двухрычажная пружинная спереди и многорычажная сзади
 Тормоза — дисковые вентилируемые

Рестайлинг 

В ноябре 2009 года был представлен рестайлинговый седан. Автомобиль получил новую решётку радиатора и бампер с противотуманными фарами. В июле 2010 года были представлены обновлённые купе и кабриолет.

Примечания

Ссылки 
 G/Q50 на официальном российском сайте Infiniti
  Тест-драйв Q50 в "5 Колесо"
 Тест-драйв Q50 в "За Рулем"
 Тест-драйв Q50 на Motor.ru

G